Република Саха или Република Јакутија, обухвата 36 подсубјеката и то 34 рејона и два градска округа. Општински окрузи се даље деле на урбана и рурална насеља. Укупан број тих насеља је 365, укључујући и 31 националних.

Рејони Републике Саха

Демографија 
Основни демографски подаци о рејонима и градским окрузима Јакутије приказани су у табели испод:

Регионално груписање

Спољашње везе